__БЕЗКН__

Didymictinae (Дидимиктинае — „двоструке ласице”) је изумрла потпородица плацентални сисара из изумрле породице Viverravidae, која је у периоду од раног палеоцена до средњег еоцена настањивала подручје Европе и Сјеверне Америке. Ову потпородицу сисара су чинили родови Bryanictis, Didymictis, Intyrictis, Pristinictis и Raphictis, као и парафилетски род Protictis и несврстане врста "Deltatherium" durini. Стручни назив за чланове ове потпородице сисара је дидимиктини.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација потпородице Didymictinae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе потпородице Didymictinae.

Временска распрострањенст родова из потпородице Didymictinae унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Viverravidae

Референце